— манга, автором и иллюстратором которой является Кэйдуи Надзима. Выпускалась издательством Kodansha в журнале Weekly Shōnen Magazine с 2009 по 2014 год. По мотивам манги был создан аниме-сериал.

Сюжет 
Сюжет разворачивается вокруг мальчика-рыбака и ученика старшей школы по имени Такуро Мукодзима, который случайно вылавливает Нингё (японскую русалку) и начинает общаться с ней и её друзьями. Хотя Муроми-сан внешне похожа на подростка, она старинное легендарное создание, которое со своими сёстрами-русалками выполнят роль «земного стража». Главный герой поневоле оказывается втянутым в новые приключения.

Список персонажей 
 
 Сэйю: Юкари Тамура
 Весёлая русалка, которая говорит на хакатском диалекте, часто посещает берег и изучает человеческую культуру. Сильно привязалась к Такуро.
 
 Сэйю: Такахиро Мидзусима
 Ученик старшей школы, который увлекается рыбалкой. Всегда спокойный и не впадает в панику при виде необычных существ. Муроми называет его «Таккун».
 
 Сэйю: Май Накахара
 Русалка, является сэмпаем Муроми, говорит на диалекте Кокура. Была когда-то морским чудовищем — Левиафаном, но была превращена в русалку Муроми и  стала очень дружелюбной.
 
 Сэйю: Сумирэ Уэсака
 Русалка и подруга Муроми, носит «конский хвост». Всё время несчастная, злоупотребляет алкоголем.
 
 Сэйю: Ай Нонака
 Русалка с невинным характером, говорит на диалекте Хаката. Называет Муроми , любит животных и дружит с дельфинами.
 
 Сэйю: Хитоми Харада
 Высокомерная русалка с пышной грудью. Позже влюбляется в Муроми и начинает мучить её.
 
 Сэйю: Тива Сайто
 Родом из Гималаев, несмотря на свою дурную репутацию, имеет очень прилежный, милый и спокойный характер. Дружит с Муроми. Не любит, когда прикасаются к ушам. Пол неизвестен.
 
 Сэйю: Канако Сакай
 Девочка-птица, которая живёт рядом с Йети, часто набрасывается на русалок. Имеет кратковременную память, забывая практически обо всём через несколько мгновений.
 
 Сэйю: Саки Фудзита
 Хозяйка Рюгу-дзё, легендарного морского дворца. Дворец приходит в упадок, и Отохимэ временно отправляется работать на поверхность.

Список серий аниме

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт манги  
 Официальный сайт аниме  
 

Аниме о русалках
Tatsunoko Production